Il Campionato argentino di rugby a 15 1972  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Rosario.

Contesto 
 Nel 1972 viene disputato il primo campionato sudamericano giovanile, ma anche il primo "Campeonato Juvenil"(Under-19) vinto dalla selezione della Unión de Rugby de Rosario
 La selezione sudafricana delle "Gazelles" visita l'Argentina in Tour, incontrando le selezioni di Sur, Córdoba, Tucumán, Salta, Santa Fe e Rosario, oltre la nazionale argentina.

Tabellone

Eliminatorie

Semifinali 
 Sistema di punteggio: meta = 3 punti, Trasformazione=2 punti. Punizione e calcio da mark=  3 punti. drop = 3 punti.

Finale

Collegamenti esterni